

Astronomie 
 (4695) Mediolanum, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Industrie 
 Bianchi Mediolanum, camion du constructeur italien Bianchi SpA (1930).

Entreprises 
 Banca Mediolanum, conglomérat italien de banque.
 Gruppo Mediolanum, groupe d'entreprises italiennes actives dans le secteur financier.

Histoire 
 Bataille de Mediolanum, bataille près de Milan  entre les Romains et les Alamans (259).

Musique 
 Mediolanum Capta Est, album du groupe de black metal norvégien Mayhem (1999).

Sport 
 Mediolanum Forum, salle multifonctionnelle située à Assago, dans la banlieue de Milan.

Toponymes 
 Mediolanum, site antique de la ville actuelle de Milan.
 Mediolanum (toponyme), oppida celtes.
 Mediolanum Aulercorum, cité antique d'Évreux.
 ,  de Châteaumeillant.

Transport ferroviaire 
 TEE Mediolanum, train de type Trans-Europ-Express reliant les villes de Milan et Munich de 1957 à 1984.